Medlov steht für:

Personennamen:
 Adelsfamilie Medlov in Mähren, Vorfahren der Familie Pernstein (Adelsgeschlecht)

Ortschaften:
 Medlov (Mödlau), nördlich von Mikulov
 Medlov u Uničova, bei Uničov
 Medlov, Ortsteil von Zborovice; siehe Medlov (Zborovice)
 Medlov, Ansiedlung bei Fryšava pod Žákovou horou